Серебрянський Дмитро Миколайович — (* 2 липня 1980 року, с. Коболчин Сокирянський район Чернівецька область) — український науковець, фінансист. Кандидат економічних наук.

Біографія 
Дмитро Серебрянський народився 2 липня 1980 року в селі Коболчин Сокирянського району Чернівецької області Україна. У 2001 році закінчив Буковинський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси». Працював у фінансовому управлінні Сокирянської райдержадміністрації на посаді спеціаліста першої категорії бюджетного відділу, асистентом кафедри фінансів та банківської справи Буковинського державного фінансово-економічного інституту. З листопада 2002 року — асистент, старший викладач, доцент кафедри державних фінансів Національної академії ДПС України, старший науковий співробітник, начальник відділу Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України. З березня 2012 року — заступник директора з міжнародних зв'язків НДІ фінансового права, а з липня 2012 року — директор Науково-дослідного інституту фінансового права.

Наукова діяльність 
 Дисертація «Оподаткування прибутку підприємств та його вплив на інвестиційну діяльність в ринкових умовах» (2006).
 Автор і співавтор понад 90 наукових праць; 3 науково-практичних коментарів до Бюджетного та Податкового кодексів, 9 колективних монографій, 6 навчальних посібників, понад 30 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях, інших друкованих працях.

Брав участь у написанні 14 науково-дослідних тем на замовлення ДПС України, Міністерства фінансів України та інших організацій, зокрема трьох тем як науковий керівник та двох як відповідальний виконавець. Учасник розробки проекту Податкового кодексу України, з підготовки науково-практичних та навчально-методичних посібників з питань реформування податкової та бюджетної системи України.

Сфера наукових інтересів 
 Ппублічні фінанси. Податки та податкова політика. Інвестиційна та інноваційна діяльність. Амортизаційна політика. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності, Конкурентоспроможність національної економіки та системи оподаткування.

Відзнаки, нагороди 
 Нагрудний знак ДПА України «За честь і службу» (2011).
 Відзначений подяками, грамотами, почесними грамотами Державної податкової адміністрації України, Національного університету ДПС України.

Публікації 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Оподаткування прибутку підприємств та його вплив на інветиційну діяльність в ринкових умовах»
 Фінанси у запитаннях і відповідях: навчальний посібник — Данілов Олександр Дмитрович, Серебрянський Дмитро Миколайович. / Національний університет державної податкової служби України. — 2-е вид., перероб. та доп. — Київ, 2008. — 535 с.
 Бюджетна підтримка та податкове стимулювання національної економіки України: монографія / за заг. ред. Л. Л. Тарангул ; Нац. ун-т ДПС України. — Ірпінь ; Київ: Фенікс, 2012. — 532 с. (Розділи: 1.3, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2).
 Вплив оподаткування на структуру залученого капіталу реального сектору національної економіки України / Серебрянський Д. М. // Науковий вісник Національного університету ДПС України, 2008. — № 2 (41). — С. 162—172.
 Вплив оподаткування прибутку на економічний розвиток України / З. С. Варналій, Д. М. Серебрянський // Економіка України. — 2010. — № 5. — С. 55-70.
 «Втеча» капіталу і тіньова міжнародна торгівля в Україні: зв'язок, макроекономічні ефекти / А. М. Вдовиченко, Д. М. Серебрянський // Вісник НБУ № 1: — 2012.– С. 26–33.
 До питання запровадження інвестиційної податкової знижки в Україні / Мельничук Г.С, Серебрянський. Д. М.// Фінанси України, 2012
 Енергетичні субсидії: світові тенденції та українська практика / Д. М. Серебрянський, Н. В. Новицька // Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. — Випуск 19. — 472 с. — C. 56-60.
 Ефективність бюджетно-податкової підтримки національної економіки України / Л. Л. Тарангул, Д. М. Серебрянський, Н. В. Новицька // Науковий вісник Національного університету ДПС України, 2011. — № 3 (54). — С. 34-44.
 Європейський досвід запровадження та функціонування системи екологічного оподаткування: уроки для України / Д. М. Серебрянський, Ю. В. Ющенко // Вісник податкової служби України. — 2009. — № 41. — С. 41-45.
 Інвестиційні стимули в механізмі оподаткування прибутку підприємств в Україні — Швабій К. І., Серебрянський Д. М. // Економіка України — 2007. — № 7. — С. 32-40.
 Механізм оподаткування дивідендів: корпораційний аспект — Данілов О. Д., Серебрянський Д. М. // Фінанси України. — 2006. — № 6. — С. 35-44.
 Незаконна міграція фінансових потоків: сутність, оцінка та ризики для України / Д. М. Серебрянський, Д. Я. Семир'янов, А. І. Зубрицький // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] — 2011. — № 2. — С. 262—278.
 Определение путей реформирования налоговой системы Украины — Швабий К. И., Серебрянский Д. Н. // Белорусский экономический журнал. — 2006. — № 3. — С. 23-28.
 Особливості реформування амортизаційної політики в Україні. Онишко С. В., Серебрянський Д. М. // Фінанси України. — 2007. — № 4. — С. 13-20.
 Оцінка фіскальної ефективності пільгового оподаткування прибутку підприємств — Скрипник А. В., Серебрянський Д. М. // Економіка України — 2006. — № 7. — С. 13-27.
 Оценка эффективности политики налогообложения прибыли предприятий в Украине / Варналий З. С., Серебрянский Д. Н.// Белорусский экономический журнал. — 2010. — № 1 — С.95-106.
 Проблеми реалізації концепції податкових витрат у системі публічних фінансів / Серебрянський Д. М. // Стратегічні пріоритети — 2012 — № 4 (25) — С.98-108.
 Ретроспективний аналіз становлення та розвитку прибуткового оподаткування юридичних осіб — Серебрянський Д. М., Накай А. І. // Науковий вісник Національної Академії ДПС України, 2005. — № 4 (31). — С. 98-108.
 Фіскальна девальвація для України: чи буде корисним допінг? / Д. М. Серебрянський, А. М. Вдовиченко, А. І. Зубрицький // Дзеркало тижня. — 2013. — 14 червня (№ 21).

Джерела 
 Серебрянський Дмитро Миколайович // Юсов В,, Юсов С. Вчені Хотинщини: науково-популярний довідник для туристів / Віктор Юсов, Святослав Юсок. Хотин, 2012. — С. 93.

Уродженці Чернівецької області
Персоналії:Сокирянський район
Уродженці Сокирянського району
Уродженці Коболчина
Українські фінансисти
Українські економісти
Кандидати економічних наук України